Численность населения Калининградской области по данным Росстата составляет  человек (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

В 2014—2019 годах население области обновило свои исторические максимумы: первый пик наблюдался в 1999 году. Порядка 75 % населения области проживает в пределах Калининградской агломерации с населением свыше 715 тысяч человек (2012).

Демографическая характеристика области имеет долгую и сложную историю (в том числе и после вхождения области в состав РСФСР в 1945 году), на которой отразились интенсивные миграционные процессы. Население Калининградской области сформировалось в результате послевоенной миграции (с 1946 года), в основном из европейских регионов СССР. После распада СССР миграция, в первую очередь из стран СНГ, стала практически единственным источником роста населения области.

Основное население Калининградской области — русские (86,4 %).

До 1945 года 
В средние века территория области была местом обитания древних балтийских племён — пруссов, родственных современным литовцам и латышам, но очень быстро подвергшихся онемечиванию из-за близости к центру немецкой колонизации края — Кёнигсбергу, а также этнографической группы литовцев — малолитовцев. Немцы и лиетувнинки составляли основу населения края вплоть до 1945 года, хотя ещё до окончания войны значительная их часть бежала на Запад, а большая часть оставшихся была вскоре депортирована. К 1946 году область обезлюдела практически полностью.

После вхождения области в состав РСФСР, началось её планомерное заселение русскими, украинцами и белорусами.

Первым коренным жителем Калининградской области стал Александр Анатольевич Дорофеев, родившийся 4 июля 1946 года в 0 часов 01 минуту в Тапиау (Гвардейск) в семье гвардии майора А. В. Дорофеева, героя боёв за Кёнигсберг и Пиллау.

После 1945 года 

Заселение территории новообразованной Калининградской области выходцами из СССР началось после того, как 9 июля 1946 года Совет министров СССР принял постановление № 1522 «О первоочередных мерах по заселению районов и развитию сельского хозяйства в Калининградской области». Документ подписал лично И. В. Сталин. Согласно постановлению, на добровольных началах в Калининградскую область в августе-октябре 1946 года планировалось переселить 12 тысяч семей колхозников из двадцати областей и трёх автономных республик РСФСР, а также из Белорусской ССР и Украинской ССР. Главным условием отбора было наличие в каждой переселенческой семье не менее двух трудоспособных членов. Первая группа из 715 переселенцев прибыла 23 августа 1946 года в новообразованный Гусевский район Калининградской области. Они были выходцами из разрушенных немецко-фашистскими войсками колхозов Брянской области.

Пик эмиграции в Калининградскую область пришёлся на вторую половину 1946 года, когда население области увеличилось почти на 200 тысяч человек — с 84,5 тысячи 1 августа 1946 года до 278 тысяч на 1 января 1947 года. В период с 1948 по 1950 годы в Калининградскую область приехало 311 833 человека, уехало 114 483 человека, а миграционный прирост составил 197 350 человек. РСФСР обеспечила 74,6 % прироста населения, Белорусская ССР — 12,4 %, Украинская ССР — 7,2 %, Литовская ССР — 4,3 %, остальные республики СССР — меньше 1 % каждая.

На 1 января 1950 года в области проживало по одним данным 407,3 тысячи жителей, а по другим 479,3 тысячи жителей, из которых естественный неиммиграционный прирост составил 40 тысяч человек. После 1950 года иммиграция в область резко сокращается: если в 1946—1950 годах официальных заявок на переселение было в среднем по 36,6 тысяч в год, то в последующие 5 лет только по 5 тысяч в год. Одновременно к 1950 году была закончена депортация оставшихся в области 102,5 тысяч немцев.

С середины 1950-х годов роль миграции в росте числа жителей области снизилась, и основным источником увеличения численности населения стал естественный прирост. С середины 1960-х до середины 1980-х годов сальдо миграции в Калининградскую область было близко к нулю. В первой половине 1970-х годов наблюдался даже отток населения. Начиная с 1992 года естественный прирост сократился, превратившись в естественную убыль населения.

Рост населения области вновь обеспечил миграционный прирост, составивший в 1990—1995 годах 84 тысячи человек. В 1992 году положительное сальдо миграции со странами Прибалтики было больше, чем со всеми регионами Российской Федерации. Большой приток населения наблюдался из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Это были в основном русские, а также немцы из Казахстана и Средней Азии и армяне из Азербайджана. Среди 8,8 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших в область в 1992—1995 годах, русские составили более 60 %, армяне — 22,9 %, среди остальных национальностей преобладали украинцы, белорусы, немцы, татары, азербайджанцы.

Динамика населения 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
Динамика национального состава по данным всесоюзных и всероссийских переписей (доля среди лиц, указавших национальность):

Национальный состав по районам и городским округам 
Национальный состав по районам и городским округам по данным переписи 2010 года (доля от указавших национальность)

Национальный состав населения области остается стабильным. В 1990-е годы существенно увеличилась доля армян и немцев, но их удельный вес остается невысоким, несколько снизилась доля белорусов, литовцев и евреев. Большая часть (74,4 %) нерусского населения при переписи населения 2010 года в качестве родного языка назвала русский, и подавляющее большинство (99,4 %) указало, что владеет русским языком.

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Возрастной состав 
Население области, сформировавшееся в результате миграционных процессов после 1945 года, имеет более молодую возрастную структуру, чем население Российской Федерации в целом.

Естественное движение населения 
Естественный прирост населения в Калининградской области и городе Калининграде находится в русле общероссийских тенденций. Единственное значимое отличие динамики данного показателя от среднероссийского — усугубление депопуляции в 2001—2005 годах, в то время как для городского населения России естественный прирост демонстрировал слабую положительную динамику. В результате естественная убыль населения как в Калининградской области, так и в городе Калининграде, более высока, чем в целом по стране, несмотря на позитивные тенденции демографии в последние годы.

Устойчивое превышение числа умерших над числом родившихся в области отмечается с 1992 года, разность в 1990-е — 2000-е годы составляла 2-4 тысячи человек в год. В последние годы отмечается снижение естественной убыли населения области с 1455 человек в 2011 году до 443 человек в 2015 году.

Более молодая возрастная структура населения области находит отражение на более высоких уровнях рождаемости и более низком уровне смертности. В 2011 году, благодаря интенсивному притоку мигрантов, общая численность населения области возросла на +0,44 % несмотря на наличие небольшой естественной убыли.

Миграция 
Динамика заселения области в 1946—1958 годах:

Миграционная ситуация в Калининградской области, в отличие от соседних Литвы и Польши, характеризуется интенсивным миграционным притоком населения (при миграционном сальдо около +4 чел на 1000 жителей в 2006 году; для сравнения в Литве −5 чел. на 1000 жит., 2009 год).

На фоне активно теряющих население из-за массовой эмиграции стран Прибалтики и Польши, население Калининградской области растет за счёт стабильно высокого миграционного прироста, в том числе и за счёт соседних стран ЕС (Литвы, Латвии, Германии, Польши и Эстонии). Более половины миграционного прироста в область традиционно обеспечивают страны СНГ, лидером среди которых являются Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Украина.

В основном в область мигрируют русские, украинцы и белорусы из Средней Азии и Сибири, прибывают небольшие группы армян и азербайджанцев. Область также привлекает небольшое количество русскоязычных мигрантов из соседних стран Балтии, что объясняется недружественной политикой балтийских правительств по отношению к русскому языку. Согласно переписи 2010 года, только 50,8 % населения Калининградской области родились на территории области.

По данным Калининградстата, в 2009—2013 годах, миграционный прирост области составил 30 800 человек, который на 67,5 % сформировали страны СНГ, жители других регионов России — на 30,9 %, другие страны — на 1,6 %.

Калининградская область заняла 6 место в списке крупнейших центров внутреннего миграционного притяжения за период с 1991 по 2012 год. B 2015 году её коэффициента миграционного прироста составил 8,2 ‰. В 2016 году миграционный прирост области достиг 10 тыс. человек, став абсолютным максимумом с 1998 года. 60 % прироста пришлось на жителей СНГ. Во внутрироссийской миграции область наиболее привлекательна для жителей Сибири и Дальнего Востока. Отдаёт население она традиционно лишь Санкт-Петербургу, Московской области, Крыму и Севастополю.

Немецкая миграция 
В начале 1990-х в область начали прибывать первые потоки российских немцев из Казахстана и Сибири, которые, однако, вскоре репатриировались в Германию. По переписи 2002 года в области проживало 8,34 тыс. немцев (0,9 % населения). Но именно после 2000 года наметились перспективы новой миграционной волны немцев, в том числе возвращения части российских немцев из Германии.

Внутриобластная миграция 
Миграционный потоки внутри области с начала 90-х годов воспроизводят общероссийскую динамику: для них характерен так называемый «западный дрейф», при котором население области активно мигрирует в Калининград и другие приморские муниципалитеты на западе. К примеру, в Озерске за короткий период 2014—2018 годов миграционные потери составили 11,23 % жителей, что является областным антирекордом.

Религия 

Согласно масштабному опросу исследовательской службы «Среда», проведённому в 2012 году, пункт «верю в бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую» в Калининградской области выбрали 34 % опрошенных, «Исповедую православие и принадлежу к РПЦ» — 31 %, «не верю в бога» — 22 %, «Исповедую христианство, но не причисляю себя ни к одной из христианских конфессий» — 1 %, «Исповедую католицизм» — 1 %. Остальные — меньше 1 %.

См. также 
 Административное деление Калининградской области

Примечания

Литература

Ссылки 
 Михаил Сергеев. Москва и Берлин делят немцев. — Программа переселения соотечественников стала яблоком раздора между администрацией Калининградской области и правительством Германии. Берлин заявил о том, что не будет поощрять переселение немцев в Калининград из Германии, тогда как российские власти, напротив, рады приезду состоятельных немцев в бывшую Восточную Пруссию как из самой ФРГ, так и соседней Прибалтики. «Независимая газета» // ng.ru (20 августа 2007 года)

Калининградская область